Lake Park (Carolina del Norte)
 Lake Park (Florida)
 Lake Park (Georgia)
 Lake Park (Iowa)
 Lake Park (Minnesota)